AXL steht für:
 Air Exel (ICAO-Code), niederländische Regionalfluggesellschaft
 Alexandria Airport (Australia) (IATA-Code), Flugfeld von Alexandria Station (Northern Territory), Northern Territory, Australien
 AXL receptor tyrosine kinase, eine Tyrosinkinase

A.X.L. steht für:
 A.X.L., US-amerikanischer Spielfilm

Axl ist der Bühnenname folgender Personen:
 Axl Makana, deutscher Sänger
 Axl Rose (* 1962), US-amerikanischer Sänger

axl steht für:
 Südliches Arrernte (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Arrernte (Sprache), Sprache der indigenen Arrernte in Zentral-Australien

Siehe auch:
 Axel

Abkürzung